Bernie Wrightson (stripauteur), een Amerikaanse stripauteur
Bernie Wrightson (schoonspringer), een Amerikaanse schoonspringer